

Cinema 
 Pulse - Scossa mortale – film horror del 1988
 Pulse – film-concerto dei Pink Floyd del 1995
 Kairo (conosciuto anche come Pulse) – film del 2001
 Pulse – film del 2006, remake di Kairo
 Pulse – film TV del 2010

Musica 
 Pulse – EP di Megumi Hayashibara del 1990
 Pulse – album dei Pink Floyd del 1995
 Pulse – album dei Front 242 del 2003
 Pulse – album dei The Back Horn del 2008
 Pulse – album di Toni Braxton del 2010
 Pulse – gruppo italiano del 2014
 Pulse – singolo di Aaron Smith del 2016

Altro 
 Gran Pulse – mondo immaginario in cui è ambientato il videogioco Final Fantasy XIII
 Pulse – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Pulse 500 – ex-motocicletta del motomondiale del team Pulse GP
 Pulse – software per dispositivi mobili Apple e Android
 Pulse – software per la gestione dei contenuti di un sito Internet (CMS)
 Pulse – night club, per gay, di Orlando in Florida, dove nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2016 è avvenuta la Strage di Orlando

Pagine correlate 
 Impulso
 Pulsazione

Altri progetti